Flisch bezeichnet:

 eine hypothetische Evolutionsstufe in der dokufiktionalen Fernsehsendung Die Zukunft ist wild
 eine bündnerromanische Variante des Vornamens Felix

Flisch ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Flisch (1886–1977), Schweizer Lehrer, Regierungsrat und Nationalrat